

Patronyme 

 Georges Amigues (1856-1921), artiste français ;
 Jules Amigues (1829-1883), homme politique français ;
 Suzanne Amigues (1937-2022), botaniste française.

Toponyme 

 Maison Amigues, maison située à Belpech.

Patronyme français